Kreis Coesfeld
 Coesfeld (stad)